Похлёбкин — фамилия. Известные носители:
 Похлёбкин, Вильям Васильевич (1923—2000) — советский и российский историк, писатель, журналист, автор книг по кулинарии.
 Похлёбкин, Николай Иванович (1924—2022) — советский строитель, Герой Социалистического Труда.